Als Europameisterschaft 2001 oder EM 2001 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 2001 stattfanden:

 American-Football-Europameisterschaft 2001
 Baseball-Europameisterschaft 2001 in Köln, Bonn und Solingen (Deutschland)
 Basketball-Europameisterschaft 2001 in Ankara, Antalya und Istanbul (Türkei)
 Beachvolleyball-Europameisterschaft 2001 in Jesolo (Italien)
 Biathlon-Europameisterschaften 2001 in Haute-Maurienne (Frankreich)
 Bob-Europameisterschaft 2001 in Königssee (Deutschland)
 Crosslauf-Europameisterschaften 2001 in Thun (Schweiz)
 Curling-Europameisterschaft 2001 in Vierumäki (Finnland)
 Dreiband-Europameisterschaft 2001 in Odense (Dänemark)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 2001 in Bratislava (Slowakei)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 2001 in Baselga di Piné (Italien)
 Faustball-Europameisterschaft der Frauen 2001 in Wigoltingen (Schweiz)
 U-18-Faustball-Europameisterschaft 2001 in Wallisellen (Schweiz)
 U-21-Faustball-Europameisterschaft 2001 in Graz (Österreich)
 U-18-Faustball-Europameisterschaft der Frauen 2001 in Wallisellen (Schweiz)
 Fechteuropameisterschaften 2001 in Koblenz (Deutschland)
 U-18-Fußball-Europameisterschaft 2001 Helsinki, Tampere, Vantaa und Valkeakoski (Finnland)
 U-16-Fußball-Europameisterschaft 2001 Großbritannien
 Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2001 in Deutschland
 U-18-Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2001 in Drammen, Lillestrøm und Moss (Norwegen)
 Futsal-Europameisterschaft 2001 in Moskau (Russland)
 Europameisterschaften im Gewichtheben 2001 in Trenčín (Slowakei)
 U-18-Handball-Europameisterschaft der Männer 2001 in Luxemburg
 U-17-Handball-Europameisterschaft der Frauen 2001 in der Türkei
 Hallenhockey-Europameisterschaft der Herren 2001 in Luzern (Schweiz)
 IISHF Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft 2001 in Kopenhagen (Dänemark)
 IISHF Junioren-Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft 2001 on Valkenswaard (Niederlande)
 IISHF Frauen-Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft 2001 in Menden (Deutschland)
 Inline-Speedskating-Europameisterschaften 2001 in Paços de Ferreira (Portugal)
 Judo-Europameisterschaften 2001 in Paris (Frankreich)
 Kanurennsport-Europameisterschaften 2001 in Mailand (Italien)
 Karate-Europameisterschaft 2001 in Sofia (Bulgarien)
 Leichtathletik-U23-Europameisterschaften 2001 in Amsterdam (Niederlande)
 Europameisterschaften im Modernen Fünfkampf 2001 in Sofia (Bulgarien)
 Motorrad-Europameisterschaft 2001
 Poolbillard-Europameisterschaft 2001 in Karlsbad und Brünn (Tschechien)
 Poolbillard-Jugendeuropameisterschaft 2001 in Komárno (Slowakei)
 Europameisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 2001 in Genf (Schweiz)
 Naturbahnrodel-Junioreneuropameisterschaft 2001 Tiers (Italien)
 Ringer-Europameisterschaften 2001 in Istanbul (Türkei) und Budapest (Ungarn)
 Europäische Mannschaftsmeisterschaft im Schach 2001 in León (Spanien)
 Kurzbahneuropameisterschaften 2001 in Antwerpen (Belgien)
 Europameisterschaft im Skibergsteigen 2001 in Miage-Contamines (Frankreich), Jaca (Spanien) und Adamello (Italien)
 Shorttrack-Europameisterschaften 2001 in Den Haag (Niederlande)
 EBSA-Snookereuropameisterschaft 2001 in Riga (Lettland)
 EBSA U19-Snookereuropameisterschaft 2001 in Bad Wildungen (Deutschland)
 Squash-Mannschaftseuropameisterschaft 2001 in Eindhoven (Niederlande)
 Tourenwagen-Europameisterschaft 2001
 Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 2001 in Sofia und Warna (Bulgarien)
 Volleyball-Europameisterschaft der Männer 2001 in Ostrava (Slowakei)
 Wasserball-Europameisterschaft 2001 in Budapest (Ungarn)
 Wildwasserrennsport-Europameisterschaften 2001 in Valsesia (Italien)

!Europameisterschaft
2001